Der Mitropapokal 1975/76 war die 36. Auflage des Fußballwettbewerbs. Titelverteidiger SSW Innsbruck gewann das in Hin- und Rückspiel ausgetragene Finale gegen Velež Mostar.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale 
Das Hinspiel fand am 30. Juni, das Rückspiel am 7. Juli 1976 statt.

|}

Siehe auch 
 Europapokal der Landesmeister 1975/76
 Europapokal der Pokalsieger 1975/76
 UEFA-Pokal 1975/76

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1975/76 auf www.rsssf.com

1975/76
Fußballsaison 1975/76